Solmissus är ett släkte av nässeldjur. Solmissus ingår i familjen Cuninidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Solmissus